El Torneig de Luxemburg 2019, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre de 2019 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2019
WTA Tour 2019